Lutke kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Namonuito Atoll, atoll, Chuuk, Onoun Municipality, 
 Lukunor Atoll, atoll, Chuuk, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar